Der Unicodeblock Ugaritisch (Ugaritic, 10380 bis 1039F) enthält die ugaritische Schrift, welche auf der Keilschrift (vgl. Unicodeblock Keilschrift) basiert, und in der zwischen 1500 und 1200 v. Chr. das Ugaritische geschrieben wurde. Der Block enthält alle 30 Buchstaben des so genannten "langen Alphabets" und das einzige Satzzeichen, einen Wörter trennenden Punkt.

Liste 
Das Zeichen U+1039F hat die Allgemeine Kategorie „Andere Punktierung“, alle anderen die Kategorie „Anderer Buchstabe“. Alle Zeichen haben die die bidirektionale Klasse „links nach rechts“.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 61 kB)
 Unicode-Font für Ugaritisch